Alex Smith peut désigner :
 Alex Smith (1876-1954), footballeur international écossais ;
 Alex Smith (1982-), joueur bahaméen de football américain ;
 Alex Smith (1984-), joueur américain de football américain.